Het ATP-toernooi van San Marino (officieel het San Marino CEPU Open) van 2000 vond plaats van 24 tot en met 30 juli in San Marino stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

San Marino
ATP-toernooi van San Marino